Vijfheerenlanden puede referirse a:

Vijfheerenlanden (municipio), municipio de la provincia de Utrecht, Países Bajos
Vijfheerenlanden (región), región de las provincias de Holanda Meridional y Utrecht, Países Bajos